IX конференция РКП(б) — всероссийская конференция РКП(б). Проходила с 22 по 25 сентября 1920 года в Москве. Главное внимание на конференции было уделено вопросу о заключении мира с Польшей и мобилизации сил для окончательного разгрома войск Врангеля.

Обстановка в стране 
В ходе революции и Гражданской войны в стране накопилось множество нерешенных проблем. По мнению британского историка Р. Сервиса:
Вторжение в Польшу обернулось провалом. Экономика лежала в руинах. Промышленность сотрясали забастовки, в деревне разгорались восстания, волнения начались даже в армии.

Внутрипартийная ситуация 

Внутри партии происходила борьба между линией ЦК и фракциями демократических централистов и рабочей оппозицией. Оппозиция надеялась, что конференция даст возможность откровенной критики действий Политбюро ЦК.

Дискуссия о польской кампании 

С отчетным докладом ЦК выступил Ленин. Он выразил уверенность в победе над Польшей, в случае продолжения войны. Он также сообщил, что ЦК решил не возбуждать расследования степени ответственности за неудачи среди военных, но воздержался от объяснения причин этих неудач. О своей персональной роли в провале компании Ленин не упомянул, он признал лишь ошибку со стороны ЦК.
Спор Сталина и Троцкого

Общая концепция и практическое осуществление Варшавской кампании стали объектом резкой критики делегатов от оппозиции. В ответ на критику Троцкий обвинил Сталина в обмане ЦК относительно возможности военной победы под Львовом. Сталин вышел из себя и потребовал слова. Последовала бурная перепалка личного характера. По мнению Р. Сервиса, подобных сцен на партийных съездах не было с 1903—1905 годов. Ленин решил встать на сторону Троцкого. Как отмечает Сервис, к концу конференции Ленин остался единственным членом Политбюро, избежавшим критики делегатов.

См. также 
 Советско-польская война
 Рижский договор (1921)

Примечания

Комментарии

Сноски

Литература 
 
 Коммунистическая партия Советского Союза в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. Часть I 1898—1925
 

IX
1920 год в Москве
Сентябрь 1920 года
Советско-польская война